Dígito pode ter vários significados:
 Algarismo - símbolos usados na representação de números.
 Dedo - as extremidades dos membros dos mamíferos.

Desambiguação